Colonia to:
 Colonia – jednostka osadnicza w stanie New Jersey w USA
 Colonia – miasto w Urugwaju
 Colonia – departament Urugwaju
 Colonia – miejscowość na wyspie Yap na Oceanie Spokojnym
 Colonia – chorwacka grupa muzyczna (dance)
 Colonia – monotypowy rodzaj z rodziny tyrankowatych, jedynym przedstawicielem jest białogłowik (Colonia colonus)
 Colonia – film dramatyczny z 2015 roku w reżyserii Floriana Gallenbergera